Michaił Diegtiariow (1904–1966) – radziecki generał
 Michaił Diewiatjarow (ur. 1959) – radziecki biegacz narciarski, ojciec
 Michaił Diewiatjarow (ur. 1985) – rosyjski biegacz narciarski, syn